Брайсон Джуан Тиллер (; род. 2 января 1993, Луисвилл, Кентукки) — американский певец, автор песен и рэпер. Его дебютный студийный альбом, T R A P S O U L, выпущен 2 октября 2015.

Ранние годы 
Брайсон родился 2 января 1993 года в Луисвилле, штат Кентукки. У него есть четыре брата. В возрасте 4-х лет его мать умерла, и их воспитанием занялась бабушка. После того, как Тиллер покинул школу, он работал в пиццерии Papa John’s и UPC.

Музыкальная карьера

«T R A P S O U L» (2015) 
Тиллер получил огромную популярность в интернете после выпуска своего сингла «Don't», который первоначально был опубликован на его странице в SoundCloud. Знакомство с продюсером Тимбалэндом и Дрейком привело Брайсона к сделкам с несколькими лейблами, в конце концов выбрав и подписав контракт с RCA Records.

Стиль 
Говоря о своем музыкальном стиле, Брайсон сказал: «Это просто трэп и хип-хоп под влиянием R&B, идеальный брак между хип-хопом и R&B». Наибольшего влияние на Тиллера оказали Омарион, R. Kelly, The-Dream, Лил Уэйн, Крис Браун и Дрейк. Критики сравнивают стиль Тиллера с Jeremih, Дрейком, PartyNextDoor и Тори Лэйнзом.

Личная жизнь 
Есть дочь по имени Харли.

Дискография

Альбомы 
  — T R A P S O U L
  — True to Self
  — A N N I V E R S A R Y

Микстейпы 
  — Killer Instinct Vol.1

Синглы 
 2015: Don't
 2015: Exchange
 2015: Sorry Not Sorry

Примечания 

Авторы-исполнители США
Рэперы США